Aldealabad puede referirse a:

 Aldealabad del Mirón, localidad del municipio de El Mirón, provincia de Ávila. 
 Aldealabad (Padiernos), localidad del municipio de Padiernos, provincia de Ávila.